Samaké est un nom de famille porté par:
 Mamadou Massaoulé Samaké, officier malien
 Mory Samaké, chanteur de ragga, dancehall et rap français
 Moussocoura Samaké, femme politique malienne
 Niankoro Yeah Samaké, homme politique malien
 Sibiri Samaké, griot malien
 Soungalo Samaké, militaire malien